Bimbo (stad), stad in de Centraal-Afrikaanse Republiek
Bimbo (term), term voor bepaalde type jongere/leefstijl
Bimbo (bedrijf), een bedrijf in Mexico
Bimbo (fictief persoon),  een creatie van Max Fleischer